Дарвас Николас ( – ) – легендарный танцор, автор книг по трейдингу и инвестированию, специалист по торговле акциями в США, активность которого пришлась на 1950–1960-е годы. 

Родом из Венгрии, во время Второй мировой, использовав поддельный паспорт, перебрался в Турцию, а затем и в США. На родине он успел получить экономическое образование в университете Букарешта, но, эмигрировав, стал профессиональным танцором. Вскоре Дарвас создал своё шоу, в котором выступал с родной сестрой Джулией. Дарвас и его партнерша стали самой высокооплачиваемой танцевальной парой своего времени.

Заработав стартовый капитал танцами, Дарвас начал активно играть на фондовом рынке и превратился в одного из самых успешных инвесторов своего времени. За 18 месяцев он превратил 36 тыс. долларов в 2 млн. 

Для игры на рынке Дарвас разработал свою собственную стратегию, которая известна как теория ящиков или коридоров – по-английски box theory. 

Является автором 5 книг (см. полный список на англоязычной wikipedia), самая известная из которых «Инвестор-танцор. Как я заработал 2 миллиона долларов на фондовом рынке», М., «Кейс», 2011.

Ссылки 

   Книга Николаса Дарваса «Инвестор-танцор. Как я заработал 2 миллиона долларов на фондовом рынке», М., «Кейс», 2011.
   Книга Елены Чирковой «Финансовая пропаганда, или Голый инвестор», М., «Кейс», 2011. Риски, связанные с игрой по методу Дарваса, разбираются в главе 3.
   Краткое изложение теории ящиков (коридоров) Дарваса
   Ещё одно краткое изложение теории ящиков (коридоров) Дарваса